Crni Vrh est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Kojnic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Berane ;
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ; 
 Crni Vrh, un village situé dans la municipalité de  Medveđa, district de Jablanica ;
 Crni Vrh, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
 Breg i Zi/Crni Vrh, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.

Montagnes 
en Serbie (sans majuscule à Vrh)
 le mont Crni vrh, un sommet situé dans la région de Šumadija, au centre du pays ;
 le mont Crni vrh, un sommet du massif de Tara ;
 le mont Crni vrh, un sommet du massif de Zlatibor ;